Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Hambourg du 3 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Helga Schultze et Nikola Pilić enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Navigation 

dames 1964
Allemagne